

Sigle 
 Partido Galego do Proletariad – partito politico spagnolo
 Partido por el Gobierno del Pueblo – partito politico uruguaiano
 Pretty Good Privacy – software crittografico della PGP Corporation

Codici 
 PGP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Porto Alegre (São Tomé e Príncipe)
 PGP – codice vettore ICAO di PAL Perm Airlines